Basilica di San Giovanni in Laterano – cattedrale di Roma
Cattedrale di San Giovanni – a Belize
Cattedrale di San Giovanni – a Belley
Cattedrale di San Giovanni – a Besançon
Cattedrale di San Giovanni – a Fresno
Cattedrale di San Giovanni  – a Kuala Lumpur
Cattedrale di San Giovanni – a Limerick
Cattedrale di San Giovanni – a Nicosia
Cattedrale di San Giovanni – a Saint John's
Cattedrale di San Giovanni – a Smirne
Cattedrale di San Giovanni – a Jalta

Concattedrale di San Giovanni – a La Valletta

Cattedrale di San Giovanni Evangelista
Cattedrale di San Giovanni Evangelista – a Eger
Cattedrale di San Giovanni il Divino – a New York
Cattedrale di San Giovanni Evangelista – a Sansepolcro
Basilica cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista – a Lima

Pagine correlate
Chiesa di San Giovanni
Cattedrale di San Giovanni Battista